Бішпу (, «єпископ») — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-ду-Бішпу (Гуарда) — парафія.
 Алдейя-ду-Бішпу (Пенамакор) — парафія.
 Алдейя-ду-Бішпу (Сабугал) — парафія.
 Алмаржен-ду-Бішпу — парафія.
 Еншара-ду-Бішпу — парафія.
 Сан-Мартіню-ду-Бішпу — парафія.